— артист Итальянского театра в Париже и автор комедий.
 Риккобони, Луиджи (1674—1753) — итальянский драматург и актёр, игравший под именем Лелио.
 Риккобони, Мари-Жанна (1713—1792) — французская писательница; жена Антонио Р..

См. также 
 Риккобоно, Винченцо

Примечания